Sanmiguelense es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Argentina 
 San Miguel Arcángel, localidad del partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires.

Colombia 
 San Miguel, municipio en el departamento del Putumayo;
 San Miguel de Sema, población y municipio de Boyacá.

México 
 San Miguel de Allende, ciudad en el estado de Guanajuato.
 San Miguel el Alto, municipio de Jalisco.